Фильмы
 Соседи (фильм, 1952) — фильм Нормана Макларена, лауреат Оскара.
 Соседи (фильм, 1966) — датский фильм.
 Соседи (фильм, 1979) — советский фильм.
 Соседи (фильм, 1994) — американский фильм.
 Соседи (фильм, 2006) — японский фильм.
 Соседи. На тропе войны — американский фильм.
 Соседи (фильм, 2015) — польский фильм.

Телесериалы
 Соседи (телесериал, 1985) — австралийский телесериал.
 Соседи (телесериал, 1987) ― венгерский телесериал.
 Соседи (телесериал, 2005) — мексиканский телесериал.
 Соседи (телесериал, 2010) — украинский телесериал.
 Соседи (телесериал, 2012) — американский телесериал.
 Соседи (телесериал, 2015) (англ.) — американский телесериал.
 Шок-сериал SOSеди (реалити-шоу, 2006) — российский телесериал.
 Соседи (телесериал, 2018) — российский телесериал.

См. также 
 Наши соседи
 Сосед
 Соседка